Achille Piccini (1911-1995) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Andrea Piccini (1978) – pilota automobilistico italiano
 Augusto Piccini (1854-1905) – chimico italiano
 Cristiano Piccini (1992) – calciatore italiano
 Daniele Piccini (1972) – filologo e poeta italiano
 Elisabetta Piccini, anche nota come Suor Isabella o Isabella Piccinni (1644-1734) – monaca italiana, specialista dell'incisione
 Giovanni Giuseppe Piccini (1661-1723) – scultore e intagliatore del legno
 Giulio Piccini, in arte Jarro (1849-1915) – scrittore e giornalista italiano
 Giuseppe Maria Piccini o Pizzini (1607-1648) – vescovo cattolico italiano
 Max Piccini (1899-1974) – scultore italiano 
 Pierluigi Piccini (1952) – politico italiano
 Silvio Piccini (1877-1954) – architetto e scultore italiano

Pagine correlate
Piccinni